Jerdon se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Thomas C. Jerdon
 Thomas Claverhill Jerdon